Kairelis ist ein litauischer männlicher Familienname, abgeleitet von Kairys.

Weibliche Formen 
Kairelytė (ledig)
Kairelienė (verheiratet)

Namensträger 

 Dainius Kairelis (* 1979),  Radrennfahrer
 Rimantas Kairelis (* 1950),  Politiker

Familienname
Litauischer Personenname